Stéréo ou Stereo peut désigner :

Abréviations 
 Stéréo, l'abréviation commune en français pour son stéréophonique :
  ;
 Stéréo, l'abréviation commune en français pour image stéréoscopique ou stéréoscopie.

Cinéma 
 Stereo, un court métrage canadien réalisé par David Cronenberg en 1969 ;
 Stereo, un film allemand réalisé par Maximilian Erlenwein sorti en 2014.

Musique 
 Stéréo, une chanson du groupe BB Brunes sortie en 2013 ;
 Soda Stereo, un groupe de rock argentin.

Autres 
 STEREO, une mission de la NASA destinée à l'étude du Soleil ;
 Stereo, une marque de skate créée par Jason Lee et Chris Patras en 2003.

Abréviation
Homonymie de titre